Psilodera este un gen de muște din familia Acroceridae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Psilodera